East Cleveland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Cleveland (Ohio)
East Cleveland (Tennessee)